Kopřiva oder Kopriva ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kopriva (* 1964), österreichischer Filmregisseur, Filmeditor, Tonmeister und Tongestalter
 David Kopřiva (* 1979), tschechischer Ruderer

 Jaroslav Kopřiva (* 1990), tschechischer Bobsportler 
 Karel Blažej Kopřiva (1756–1785), tschechischer Organist und Komponist
 Luděk Kopřiva (1924–2004), tschechischer Schauspieler
 Ondřej Kopřiva (* 1988), tschechischer Badmintonspieler
 Tomáš Kopřiva (* 1986), tschechischer Badmintonspieler
 Václav Jan Kopřiva (1708–1789), tschechischer Organist, Kantor, Komponist und Musikpädagoge
 Vít Kopřiva (* 1997), tschechischer Tennisspieler